de Camargo ist der Familienname folgender Personen:
 Marie Camargo (1710–1770), eigtl. Marie Anne de Cupis de Camargo, belgische Balletttänzerin
 Jean-Baptiste Cupis de Camargo (1711–1788), französischer Komponist
 Sérgio de Camargo (1930–1990), brasilianischer Bildhauer
 Igor de Camargo (* 1983), belgisch-brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Santa Rosalía de Camargo
 Camargo